Biathlonowy bieg masowy kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 17 lutego w Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon.

Mistrzynią olimpijską została Słowaczka Anastasija Kuźmina. Drugie miejsce zajęła Białorusinka Darja Domraczewa, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Tiril Eckhoff reprezentująca Norwegię.
Jedyna startująca Polka – Monika Hojnisz – była 15.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018